Le terme « squirt » peut faire référence à :

Monde artistique 

 , chanson de Fluke de 1997 ;
 , série télévisée néozélandaise de 1996 à 2006 ;
 , série de films américain ;
 , émission de télévision américaine de 1994 à 1996 ;
 , livre américain de 1951 ;
 , film français de 1909 ;
 Éolienne et cétacé, en anglais The Squirt and the Whale, épisode de série télévisée de 2010.

Toponyme 

 le , ruisseau américain ;
 le , colline américaine ;
 le , ruisseau américain.

Autres 

  (1732-?), cheval britannique individuel ;
 , marque américaine de boisson ;
 le squirt, argot anglais pour l'éjaculation féminine ;
 , site web canadien ;
 le , type de bateau ;
  (née en 1982), actrice pornographique slovène ;
 sea squirt, nom vernaculaire anglais d'ascidies ;
 , nom vernaculaire anglais d'ascidies ;
  (né en 1998), cheval américain individuel ;
  (née en 1954), surnommé Squirt, footballeur costaricain.

Voir aussi